Als heilige Margareta, auch Margaretha, Margarethe, Margarete werden bezeichnet:
 Margareta von Antiochia, auch oft Marina († um 305),  Jungfrau und Märtyrin, Nothelferin (20. Juli)
 Margareta von Schottland (ca. 1046/1047–1093), schottische Königin, Gründerin der Abtei von Dunfermline (16. November)
 Margareta von Ungarn (1242–1270), ungarische Königstochter, Dominikanerin (18. Januar)
 Margareta von Cortona (1247–1297), italienische Büßerin, Mitglied im Dritten Orden des heiligen Franz von Assisi
 Margareta die Barfüßige (1325–1395), italienische Wohltäterin (27. August)
 Margaret Ward (um 1550–1588), englische katholische Märtyrerin, siehe Vierzig Märtyrer von England und Wales
 Margaret Clitherow (um 1556–1586), englische katholische Märtyrerin
 Margareta Maria Alacoque (1647–1690), französische Ordensschwester und Mystikerin (16. Oktober)

Siehe auch:
 Selige Margareta
 Rita von Cascia
 St. Margarets Bay (Nova Scotia)
 Teresa Margareta Redi